Чемпіонат Вірменії з футболу 1997 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Сезон став перехідним від системи «осінь-весна» до системи «весна-осінь». Титул чемпіона вперше здобув Єреван.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки:
1. Клуб Цемент взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як володар Кубку Вірменії 1998.
2. Клуб Котайк не заявився на наступний сезон через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 1997

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1997
Вірменія